Benowo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Benowo, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Benowo, administrativ by, Jawa Timur,

Polen 

 Benowo (ort i Polen), Pommerns vojvodskap, Powiat kwidzyński, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar